Jaguarari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguarari (ort), Bahia, 
 Jaguarari (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar